Азербайджа́н — многозначный термин, может означать:

География 
 Республика Азербайджан — современное государство в Закавказье, занимающая часть исторической области Азербайджан.
 Иранский Азербайджан — область современного Ирана.
 Азербайджан — историко-географическая область.
 Азербайджан — топоним, в разное время применявшийся к различным территориям.
 Западный Азербайджан — остан в Иране.
 Восточный Азербайджан — остан в Иране.
 Азербайджанская Демократическая Республика — независимое азербайджанское государство, существовавшее в 1918—1920 годах.
 Азербайджанская ССР — советская республика в составе ЗСФСР (1920—1936) и СССР (1936—1991).
 Демократическая Республика Азербайджан — де-факто независимое просоветское государство на территории Иранского Азербайджана (1945—1946).
 Азербайджан — старое название села Гюнешли в Лерикском районе Азербайджана.
 Азербайджан — до 2021 г. название села Кольтоган в Келесском районе Туркестанской области.

Другие значения 
 Азербайджан — проспект в Баку.
 Азербайджан — танец.
 Азербайджан — официальная государственная газета Азербайджанской Республики, информационный орган Милли Меджлиса.
  — журнал, издаваемый в Польше на польском и азербайджанском языках.
  — ежемесячный литературный и общественно-политический журнал, орган Союза писателей Азербайджанской ССР
 «Азербайджан» — стихотворение Самеда Вургуна.
 Азербайжан Мамбетов — советский казахский режиссёр. Народный артист СССР (1976).
 (2698) Азербайджан — астероид.
 Абульгасан Бахманяр Азербайджани — учёный XI века.
 Башня Азербайджан — планируемый к строительству в Азербайджане сверхвысокий небоскрёб.
 Азербайджан — советский танкер.
 Азербайджан (кинотеатр)

Примечания